Лагуна-Верде (озеро, Потоси)
 Лагуна-Верде (озеро, Санта-Крус) (17° 52' 40.2" Ю 64° 30' 46.3" З)